Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2006 година e 57-и пореден.

Започва на 12 март 2006 г. и завършва на 22 октомври.

Съдържа в календара 18 старта.

Отбори 

1 По време на сезона отборът на Мидланд Ф1 Рейсинг е купен от Спайкър MF1.

Стартове

Класиране при пилотите

Класиране при конструкторите 
{|
|- valign="top"
|

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони